Jaume Ventura i Tort
 Jaume Ventura i Andreu, més conegut com a Rudy Ventura
 Jaume Ventura (economista)